Ojansuunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ojansuunsaari (ö i Egentliga Finland), Salo, 
 Ojansuunsaari (ö i Birkaland), Sydvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar